Porto di Cala de' Medici a Rosignano Solvay
Porto del Circolo Canottieri Solvay a Rosignano Solvay